Steinfeld puede hacer referencia a:

En Alemania 
Steinfeld, municipio del estado de Baja Sajonia.
Steinfeld, municipio del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
Steinfeld, municipio del distrito de Meno-Spessart, Baviera.
Steinfeld, municipio del estado de Renania-Palatinado.
Steinfeld, municipio del distrito de Schleswig-Flensburgo, Schleswig-Holstein.

En Austria 
Steinfeld, localidad del distrito de Spittal an der Drau.